Ла Бока дел Аројо има више значења:

 Ла Бока дел Аројо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бока дел Аројо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику